La ridelle est un panneau qui permet de maintenir un corps sur une surface plane et horizontale. Les cas les plus usuels sont :
 la ridelle utilisée pour maintenir la charge d'un véhicule (charrette, camion, etc.) sur le  ;
 la ridelle d'un lit pour empêcher le dormeur de chuter, en particulier pour les lits médicalisés.

Homonymie